Национальная сборная Бельгии по мини-футболу представляет Бельгию на международных соревнованиях по мини-футболу. Лучший свой результат на чемпионатах мира показала в 1989 году, заняв четвёртое место. А в 1996 году бельгийцы стали бронзовыми призёрами  чемпионата Европы, обыграв сборную Италии в матче за 3-е место.

Турнирные достижения

Чемпионат мира по мини-футболу 
 1989 — 4-е место
 1992 — 2-й раунд
 1996 — 2-й раунд
 2000 — 2012 — не квалифицировалась

Чемпионат Европы по мини-футболу 

 1996 — 3-е место 
 1999 — 1-й раунд
 2001 — не квалифицировалась
 2003 — 1-й раунд
 2005 — не квалифицировалась
 2007 — не квалифицировалась
 2010 — 1-й раунд
 2012 — не квалифицировались
 2014 — 1-й раунд
 2016 — не квалифицировались

Ссылки 
 Матчи национальных команд на futsalplanet.com

Бельгия
Мини-футбол в Бельгии
Мини-футбол